Кирпи́чний завод () — аул у складі Чиїлійського району Кизилординської області Казахстану. Входить до складу Тартогайського сільського округу.

У радянські часи аул називався Бектас, потім був частиною села Тартогай.

Населення — 411 осіб (2009; 352 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Чиїлійського району
Аули Кизилординської області